Хорошке́вич () — фамилия белорусского происхождения; образована от прозвища Хорошко.

Первые документально известные носители — братья Федько и Куприян Хорошкевичи, в 1530-е годы подрядившиеся построить башню в Витебске. Документы XVI века упоминают Хорошкевичей также на Киевщине и Волыни. Ветвь рода, осевшая в XIX веке в Москве и давшая нескольких видных деятелей русской культуры и науки, происходит от Василия Хорошкевича, священника села Орловки Выбельской сотни Черниговского полка, и сына его коллежского советника Ивана Васильевича Хорошкевича, внесенного в 1784 году в списки дворян Черниговской губернии. У его среднего сына, действительного статского советника Фёдора Ивановича Хорошкевича (1792—1838) был в свою очередь сын Порфирий Фёдорович (24.II.1836 — 25.V.1896), потомками которого являются видные московские представители этого рода.

Известные носители 
 Хорошкевич, Анна Леонидовна (1931—2017) — советский и российский историк. 
 Хорошкевич, Иван Иванович (1790—1850) — олонецкий вице-губернатор, статский советник.
 Хорошкевич, Леонид Николаевич (1902—1956) — советский художник.
 Хорошкевич, Надежда Николаевна (1889—1976) — советский музейный работник.
 Хорошкевич, Николай Порфирьевич (1868—1927) — русский инженер и архитектор-модернист.

Примечания